Выборы Первого Сейма Латвии состоялись 7 и 8 октября 1922 года. Явка превысила 82 % избирателей (запрещённая компартия призывала к бойкоту выборов, но отмечается, что сами коммунисты голосовали, чтобы не вызывать подозрения отсутствием в паспорте отметки об участии в выборах).

Результаты 
По данным Центризбиркома Латвии

Примечания 

Выборы 1922 года
Выборы в Латвии
1922 год в Латвии